Мастерска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мастерская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Мастерская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Мастерская улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Мастерская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Мастеровая улица
 Мастерской канал